Lügen haben schöne Beine ist der Titel folgender Filme:

 Housesitter – Lügen haben schöne Beine (1992), Filmkomödie von Frank Oz
 Utta Danella – Lügen haben schöne Beine (2015), Fernsehfilm von Thomas Kronthaler

Siehe auch:
 Lügen haben hübsche Beine (1956), Verwechslungskomödie von Erik Ode
 Lügen haben lange Beine (1996), Filmkomödie von Michael Lehmann
 Lügen haben kurze Beine (2002), Filmkomödie von Shawn Levy